

Sigle 
 Very Large Array  – Osservatorio astronomico costituito da 27 radiotelescopi, sito nel Nuovo Messico, USA.

Codici 
 VLA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Vandalia, Illinois (Stati Uniti)

Altro 
 Vla  – alimento tipico dei Paesi Bassi